Пана — река в России, протекает по территории Сегежского района Карелии. Впадает в Панозеро на высоте 98,4 м над уровнем моря. Длина реки — 16 км.

Пана имеет левый приток — Эллинручей.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Баренцево-Беломорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Нижний Выг от Выгозерского гидроузла и до устья. Речной бассейн реки — бассейны рек Кольского полуострова и Карелии, впадает в Белое море.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001312102000006413.

Примечания 

Бассейн Онды
Реки Сегежского района